Osoby noszące nazwisko Bäumler/Baeumler:
 Alfred Baeumler (1887–1968) – niemiecki filozof i pedagog
 Hans-Jürgen Bäumler (ur. 1942) – niemiecki łyżwiarz figurowy